Del Medigo è il cognome di una famiglia ebrea di Creta come:

Elia del Medigo (1458-1493) – filosofo e Talmudista
Joseph Solomon Delmedigo (1591-1655) – scienziato e filosofo